Боллате () — город в Италии, в провинции Милан области Ломбардия.

Население составляет 37 556 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 3100 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 20021. Телефонный код — 02. Покровителем населённого пункта считается святитель Мартин Турский. Праздник ежегодно празднуется 11 ноября.

Главная достопримечательность — барочная усадьба рода Арконати-Висконти, прозванная ломбардским Версалем.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Италии